EAD steht für:

 Encoded Archival Description, ein XML-Format zur Beschreibung von Archivalien
 Ethernet-Anschlussdose
 Export Accompanying Document, ein Dokument zur Ausfuhranmeldung
 Evangelische Akademien in Deutschland e.V.
 Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
 Evangelische Allianz in Deutschland
 Evangelischer Aufbruch in Deutschland
 Equivalent Air Depth, äquivalente Lufttiefe beim Tauchen, siehe Nitrox#Äquivalente Lufttiefe
 Abkürzung für eine bulgarische Aktiengesellschaft, siehe Aktiengesellschaft (Bulgarien)
 Europäischer Auswärtiger Dienst, das (de facto) Außenministerium der EU
 European Aeronautical Information System Database, Betreiber dieser pan-europäischen Datenbank ist EUROCONTROL (Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt) mit Dienstsitz in Brüssel
 Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Stadt Darmstadt
 ELSA Alumni Deutschland e.V., die deutsche Alumni-Vereinigung der European Law Students’ Association (ELSA)
 Nintendo Entertainment Analysis & Development, eine Softwareentwicklungsabteilung der Firma Nintendo
 European Assessment Document, ist ein europäisches Bewertungsdokument für harmonisierte technische Spezifikationen, siehe Europäische_Technische_Zulassung

EaD steht für:
 Exposure at Default, siehe Ausfallkredithöhe

Abkürzung